Rainer Knaak (né en 1953), joueur d’échecs est-allemand ;
 Richard A. Knaak (né en 1961), romancier américain ;
 Turid Knaak (née en 1991), footballeuse allemande.

Homonymie